Моника Долан (, род. 15 марта 1969 года в Мидлсборо, Северный Райдинг Йоркшира, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения, лауреат Премии Британской Академии в области телевидения и премии Лоренса Оливье.

Биография 
Моника Долан родилась в рабочей семье у родителей ирландского происхождения. Её отец был инженером, и они часто переезжали. Вкус к актёрской профессии появился у Долан в подростковом возрасте. После окончания школы она два года посещала кастинги и прослушивания, после чего смогла поступить в Гилдхоллскую школу музыки и театра.

Она снималась в эпизодах телесериалов «Пуаро Агаты Кристи», «Чисто английское убийство», «Убийства в Мидсомере», «Вызовите акушерку». Ранние театральный работы включали в себя  She Stoops to Conquer, «Короля Лира», «Чайку» в Королевской Шекспировской компании.

В 2011 году Долан сыграла серийного убийцу  в телесериале канала ITV «». За свое исполнение актриса получила признание критиков и Премии Британской Академии в области телевидения за лучшую женскую роль второго плана.

C 2014 по 2017 гг. играла главную роль в ситкоме W1A  о работе вымышленного подразделения Би-Би-Си по защите ценностей. В 2016 году появилась в роли Джанет Макинтайр в двухсерийном телефильме BBC по пьесе Агаты Кристи «Свидетель обвинения»., а в 2017 году в качестве приглашенной звезды сыграла в сериалах «Катастрофа», «Смерть в раю» и «Страйк».

В 2017 году написала и представила на фестивале  Edinburgh Fringe пьесу-монолог B*easts о сексуализации детей. 2018 год для актрисы ознаменовался ролями в телесериалах «Внутри девятого номера», «Ярмарка тщеславия» и «Чрезвычайно английский скандал». В последнем она исполнила роль , австрийской пианистки, супруги главного героя сериала Джереми Торпа в исполнении Хью Гранта.

В 2019 году играла роль Карен Ричардс в спетакле Иво ван Хове «Всё о Еве» в театре Ноэля Кауарда, где её партнером была Джиллиан Андерсон. Её исполнение было высоко оценено критиками в рецензиях на спектакль. Эта роль принесла Долан премию Лоренса Оливье за лучшую женскую роль второго плана.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии BAFTA TV
Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра